Ferula desertorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour och Robert Sweet. Ferula desertorum ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
desertorum